Offermanns ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Offermanns (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Heribert Offermanns (* 1937), Chemiker und Manager bei der Degussa AG
 Hubert Offermanns (1906–1985), deutscher Boxer
 Liane Offermanns (* 1964) gehörte in der 11. Wahlperiode von 1992 bis 1996 als Mitglied der Republikaner dem Landtag von Baden-Württemberg an
 Stefan Offermanns (* 1964), Mediziner und Pharmakologe, Direktor am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung

Siehe auch:
 Offermann